Raatzbrockmannia är ett släkte av insekter. Raatzbrockmannia ingår i familjen Tettigometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Raatzbrockmannia